Izetbegović je bošnjačko prezime. Može se odnositi na:

 Alija Izetbegović (1925. – 2003.), bošnjački političar, predsjednik Predsjedništva RBiH i bošnjački član Predsjedništva BiH;
 Bakir Izetbegović (1956.), bošnjački političar i bošnjački član Predsjedništva BiH.